Lismore (Nieuw-Zuid-Wales), een stad in Nieuw-Zuid-Wales, Australië.
Lismore (Victoria), een plaats in Victoria, Australië.
Lismore (Canada), een plaats in Nova Scotia, Canada.
Lismore (Ierland), een stad in Ierland.
Lismore, een plaats in Noord-Ierland.
Lismore (Schotland) een eiland in Schotland.
Lismore (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika.
Lismore (band), een Amerikaanse muziekgroep.